El Molar, commune de la Communauté de Madrid, en Espagne.
 El Molar, commune de la province de Tarragone en Catalogne en Espagne.